E92 può riferirsi a:

Codici 
E92, codice ECO di alcune linee della variante principale della difesa est indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E92, da Igoumenitsa a Volos